Duellen kan henvise til:

 Duellen (film fra 1910) – dansk stumfilm fra 1910 instrueret af Viggo Larsen
 Duellen (film fra 1962) – dansk film fra 1962 instrueret af Knud Leif Thomsen.
 Duellen (film fra 1971) – amerikansk spændingsfilm fra 1971 instrueret af Steven Spielberg